Valley é o nome de diversos condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Valley (Idaho)
 Condado de Valley (Montana)
 Condado de Valley (Nebraska)

Desambiguações de topônimos